Лагидное — название населённых пунктов на Украине:

 Лагидное либо Ласковое (до 2015 г. — Кирово) — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Лагидное — посёлок в Сватовском районе Луганской области.
 Лагидное либо Ласковое (до 2015 г. - Жовтневое) — поселок в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Ласковое